Åslund ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Åslund (1881–1958), schwedischer Maler
 Lars-Göran Åslund (* 1945), schwedischer Skilangläufer
 Martin Åslund (* 1976), schwedischer Fußballspieler
 Per Åslund (* 1986), schwedischer Eishockeyspieler
 Peter Åslund (* 1967), schwedischer Automobilrennfahrer
 Sanny Åslund (* 1952), schwedischer Fußballspieler und -trainer